Franciaország
 Castellar, település Alpes-Maritimes megyében.
 Castellare-di-Casinca, település Haute-Corse megyében.
 Castellare-di-Mercurio, település Haute-Corse megyében.

 Olaszország
 Castellar, település Piemont régióban, Cuneo megyében.
 Castellar Guidobono, település Piemont régióban, Alessandria megyében.

 Spanyolország
 Castellar, község Jaén tartományban.
 Castellar de la Frontera, község Cádiz tartományban.
 Castellar de la Muela, község Guadalajara tartományban.
 Castellar de la Ribera, község Lleida tartományban.
 Castellar de n'Hug, község Barcelona tartományban.
 Castellar de Santiago, község Ciudad Real tartományban.
 Castellar del Riu, község Barcelona tartományban.
 Castellar del Vallès, község Barcelona tartományban.
 El Castellar, község Teruel tartományban.